Denise Verreault (1958-) femme d'affaires québécoise ;
 Francis Verreault-Paul (1987-), joueur québécois de hockey sur glace ;
 Jean-Nicolas Verreault (1967-), comédien québécois ;
 Mélissa Verreault (1983-), écrivaine et traductrice québécoise ;
 Michel Verreault, patineur de vitesse canadien ;
 Myriam Verreault (1979-), cinéaste canadienne ;
 Sabine Verreault (1947-), nom de plume d'Élisabeth Vonarburg, écrivaine québécoise.

Voir aussi 
 Carrière Verreault, carrière de pierre calcaire située à Québec (Canada) et exploitée depuis le